Tusa kan syfta på:

Geografi 
 Tusa, Messina – kommun på Sicilien i Italien
 Tusa, Rumänien – ort i Sălaj